Hemenway ist der Familienname folgender Personen:

 David Hemenway (* 1945), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 James A. Hemenway (1860–1923), US-amerikanischer Politiker
 Mary Hemenway (Mary Porter Tilston Hemenway; 1820–1894), US-amerikanische Philanthropin und Mäzenin
 Russell D. Hemenway († 2014), US-amerikanischer Politikberater und -lobbyist